Le mot anglais pitch peut désigner :
 Pitch, synthèse de l'histoire d'une œuvre de fiction en une phrase, ou un petit paragraphe.
 Pitch, synthèse le projet entrepreneurial d'une startup en un petit paragraphe de  (elevator pitch).
 Pitch, angle de tangage ou assiette d'un navire, d'un aéronef (inclinaison avant-arrière par rapport à l'horizontale).
 Pitch (également appelé pas de perçage), distance entre les trois éléments de phosphore (rouge, vert et bleu) constituant un point de l'écran.
 pitch, plan assez détaillé contenant une grosse partie des éléments à inclure dans chaque point du plan qui donne un fil conducteur pour une présentation.
 Pitch, type d'intonation rencontrée dans certaines langues, également appelé accent de hauteur ou accent musical.
 Pitch, marque de pâtisserie fabriquée par Brioche Pasquier.
 Pitch, modification de la vitesse d'une musique (sur vinyle, CD, ou sur MP3...) ; il se mesure en pourcentage de la vitesse originale de la musique. Modifier la vitesse entraîne aussi une modification du ton de la musique si elle est enregistrée de façon analogiques (vinyle,K7).
 Pitch ou Pitchak, est un jeu très populaire dans les années 1980.

Cinéma et télévision 
 Pitch, documentaire canadien réalisé par Kenny Hotz et Spencer Rice en 1997.
 Pitch, court-métrage britannico-canadien réalisé par Michael Dobbin en 2005.
 Pitch, court-métrage américain réalisé par Ian Gelfand en 2006.
 Pitch, émission découverte de talents de demain, diffusée tous les lundis à 19h sur ShortsTV, la chaîne du court-métrage.
 Pitch, une série télévisée américaine, diffusée en 2016.

Autres 
 En science des matériaux, le mot "pitch" désigne la poix
 Pitch, angle vertical, entre 0° et 90°, permettant de situer un point précisément sur une trace d'azimut (voir aussi : canevas de Wulff)
 Pitch, zone au centre d'un terrain de cricket.